Die Abkürzung SNN steht für:

 Sächsische Neueste Nachrichten, eine der Tageszeitungen der DDR
 Flughafen Shannon (IATA-Code SNN)
 Spiking neural networks, siehe Gepulste neuronale Netze
 Symmetric Nearest Neighbour
 Sympathikus-Nebennierenmark-Achse, siehe Stressreaktion

SNN